Alt Camp: La Serra (Valls), indret del municipi de Valls
 Alt Empordà: La Serra (Cabanelles), serra entre els municipis de Cabanelles i de Navata 
 Alt Penedès:
 La Serra (Avinyonet del Penedès), cim del municipi d'Avinyonet del Penedès 
 La Serra (Pacs del Penedès), nucli del municipi de Pacs del Penedès
 La Serra (Font-rubí), edifici del municipi de Font-rubí
 Alt Urgell
 La Serra (Fígols i Alinyà), edifici del municipi de Fígols i Alinyà
 La Serra (la Vansa i Fórnols), serra del municipi de la Vansa i Fórnols
 La Serra (Cabó), edifici del municipi de Cabó
 Alta Ribagorça: La Serra (el Pont de Suert), serra del municipi del Pont de Suert 
 Anoia: La Serra (la Torre de Claramunt), nucli del municipi de la Torre de Claramunt
 Bages
 La Serra (Navàs), serra del municipi de Navàs
 La Serra (Rajadell), serra del municipi de Rajadell 
 La Serra (Sant Vicenç de Castellet), edifici del municipi de Sant Vicenç de Castellet
 La Serra (Cardona), edifici del municipi de Cardona
 Berguedà:
 La Serra (l'Espunyola), edifici del municipi de l'Espunyola
 La Serra (Puig-reig), serra del municipi de Puig-reig
 La Serra (Saldes), accident orogràfic del municipi de Saldes
 La Serra (Vilada), edifici del municipi de Vilada
 La Serra (Borredà), edifici del municipi de Borredà
 Baix Camp: La Serra (Duesaigües), serra del municipi de Duesaigües
 Conca de Barberà: La Serra (Senan), serra del municipi de Senan
 Cerdanya: La Serra (Prullans), nucli del municipi de Prullans 
 Garraf: La Serra (Sant Pere de Ribes), edifici del municipi de Sant Pere de Ribes
 Garrigues La Serra (Juncosa), serra entre els municipis de Juncosa i d'Ulldemolins 
 Garrotxa: La Serra (la Vall d'en Bas), nucli del municipi de la Vall d'en Bas
 Osona:
 La Serra (Balenyà), cim del municipi de Balenyà
 La Serra (Espinelves), edifici del municipi d'Espinelves
 La Serra (Rupit i Pruit), edifici del municipi de Rupit i Pruit
 La Serra (Sant Julià de Vilatorta), edifici del municipi de Sant Julià de Vilatorta
 La Serra (Taradell), edifici del municipi de Taradell
 La Serra (Tavertet), edifici del municipi de Tavertet
 Noguera:
 La Serra (Artesa de Segre), indret del municipi d'Artesa de Segre
 La Serra (Balaguer), cim del municipi de Balaguer (Noguera)
 Pallars Jussà:
 La Serra (Isona i Conca Dellà-serra), serra del municipi d'Isona i Conca Dellà
 La Serra (Isona i Conca Dellà-indret), indret del municipi d'Isona i Conca Dellà
 La Serra (Tremp), serra del municipi de Tremp 
 La Serra (Conca de Dalt), serra del municipi de Conca de Dalt
 Pla d'Urgell:
 La Serra (Mollerussa), indret del municipi de Mollerussa 
 La Serra (Bellvís), indret del municipi de Bellvís
 Priorat: La Serra (Cornudella de Montsant), serra entre els municipis de Cornudella de Montsant i de la Morera de Montsant 
 Ribera d'Ebre La Serra (la Palma d'Ebre), serra del municipi de la Palma d'Ebre
 Ripollès: La Serra (Toses), serra del municipi de Toses 
 Segarra La Serra (Biosca), indret del municipi de Biosca
 Segrià:
 La Serra (Vilanova de Segrià), nucli disseminat del municipi de Vilanova de Segrià
 La Serra (Rosselló), serra del municipi de Rosselló 
 Solsonès
 La Serra (Riner-masia), edifici del municipi de Riner 
 La Serra (Riner), serra del municipi de Riner 
 La Serra (Guixers), edifici del municipi de Guixers
 La Serra (Lladurs), edifici del municipi de Lladurs 
 La Serra (Llobera), edifici del municipi de Llobera
 La Serra (Pinell de Solsonès), masia del municipi de Pinell de Solsonès.
 Tarragonès: La Serra (la Secuita), indret del municipi de la Secuita
 Terra Alta La Serra (Horta de Sant Joan), serra del municipi d'Horta de Sant Joan 
 Urgell:
 La Serra (Agramunt-Serra d'Agramunt), indret del municipi d'Agramunt
 La Serra (Agramunt-Serra d'Almenara), un altre indret del municipi d'Agramunt 
 La Serra (Agramunt-Ca l'Escampa), un altre indret del municipi d'Agramunt 
 La Serra (Alguaire), serralada del municipi d'Alguaire 
 La Serra (Anglesola), indret entre els municipis d'Anglesola i de Vilagrassa
 La Serra (Vallbona de les Monges), serra del municipi de Vallbona de les Monges 
 Vallès Occidental: La Serra (Sant Llorenç Savall), edifici del municipi de Sant Llorenç Savall
 Vallès Oriental:
 La Serra (Sant Quirze Safaja), edifici del municipi de Sant Quirze Safaja
 La Serra (Santa Eulàlia de Ronçana), nucli del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana
 La Serra (Lliçà de Vall), nucli del municipi de Lliçà de Vall